OLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Old Harbor (Alaska) (Stati Uniti)